La saison 2007-2008 de SuperLiga est la  de la première division serbe.

Le championnat change de format cette année : les 12 équipes sont regroupées en une seule poule, où ils affrontent chacun de leurs adversaires 3 fois.

C'est le Partizan Belgrade qui a été sacré champion de Serbie pour la  de son histoire. Le club réalise même le doublé en remportant la Coupe de Serbie face au FK Zemun.

Quatre places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la cinquième place étant celle du vainqueur de la Coupe de Serbie.

Qualifications en coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le champion s'est qualifié pour le  de qualification de la Ligue des champions 2008-2009.
Le vainqueur de la Coupe de Serbie de football a pris la première place en Coupe UEFA 2008-2009 (Si le club champion gagne la coupe, c'est le finaliste de l'épreuve qui se qualifie pour la Coupe UEFA). Les 2 autres places en Coupe UEFA sont réservées aux  et  du championnat. Enfin le  du championnat se qualifie pour la Coupe Intertoto 2008.
Si le vainqueur de la Coupe (ou le finaliste en cas de doublé) est dans les 4 premiers, le  du classement obtient son billet pour l'Intertoto.

Les 12 clubs participants 

 Étoile rouge de Belgrade
 FK Partizan Belgrade
 OFK Belgrade
 FK Cukaricki Stankom - Promu de D2
 Napredak Krusevac - Promu de D2
 Bezanija Novi Belgrade
 FK Vojvodina Novi Sad
 FC Smederevo
 FK Borac Čačak 
 FK Banat Zrenjanin
 Hajduk-Rodic MB Kula
 FK Mladost Lucani - Promu de D2

Compétition

Classement 

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Première et deuxième phase 

|}

Troisième phase 
Les 12 équipes rencontrent chacun de leurs adversaires une fois, suivant un calendrier de déplacement établi selon le classement à la fin de la deuxième phase.

|}

Barrage de promotion-relégation 
Afin de déterminer le  participant à la SuperLiga la saison prochaine, le  de D1 affronte le  de D2 dans un barrage avec matchs aller et retour.
C'est le FC Smederevo qui va jouer sa place parmi l'élite face au FK Rad Belgrade, pensionnaire de deuxième division.

|}

 Le FK Rad Belgrade est promu en SuperLiga, le FC Smederevo descend en First League.

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat de Serbie de football
 Coupe de Serbie de football

Liens externes 
  Site de la SuperLiga serbe
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat de Serbie de football
Serbie
Sport en Serbie en 2007
Sport en Serbie en 2008